Gnutzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Gnutzmann (* 1946), deutscher Anglist, Hochschullehrer für englische Sprache
 Ingelis Gnutzmann (* 1953), deutsche Fernseh-Journalistin, Moderatorin und Filmemacherin